Uub – postać z anime Dragon Ball Z
 Uub – symbol pierwiastka ununbium, obecnie nazywanego kopernikiem (Cn)